Austria:
 Flachau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Zobacz też:
 Snow space Flachau